Савченко Володимир:
 Савченко Володимир Іванович — український письменник-фантаст
 Савченко Володимир Павлович — військовий діяч, генерал-полковник армії УНР

Сторінки зі списками однофамільців-тезок